Баалрам I (*д/н —392 до н. е.) — цар Кітіону і Ідаліону в 400—392 роках до н. е.

Життєпис 
Син Баалмелека II, царя Кітіона і Ідаліона. Після смерті батька у 400 році до н. е. Баалрам I стає володарем цих міст. Втім стикнувся з небезпекою з боку Евагора I, царя Саламіна. Баалрам I відкинув пропозицію останнього приєднатися до нього у боротьбі з Персією, а фактично визнати гегемонію Саламіна. Подальші події мають різні відомості: внаслідок змови, організованої найближчим оточенням або Евагором I, 392 року до н. е. Баалрам I загинув. Йому спадкував старший син Баалрам II.

Джерела 
 Pouilloux J. Athenes et Salamine de Chypre // RDAC. 1975. P. 111
 Marguerite Yon: Kition de Chypre. (= Guides archéologiques de l'Institut Français du Proche-Orient 4). Éd. Recherche sur les civilisations, Paris 2006, ISBN 2-86538-302-4.

Стародавній Кіпр